De sprint voor de vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 augustus 2021 in de Velodroom van Izu. Het goud ging naar de Canadese Kelsey Mitchell die de Oekraïense Olena Starikova versloeg in de finale.

Resultaten 

Vrouwen sprint